Список 1960 год в спорте описывает спортивные события, произошедшие в 1960 году.

СССР 
 Чемпионат СССР по боксу 1960;
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1960;
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1960;
 Чемпионат СССР по самбо 1960;
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1960;
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1960;
 Чемпионат СССР по русским шашкам 1960;
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1959/1960;
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1960/1961;
 Создан баскетбольный клуб «Уралмаш»;

Шахматы 
 Командный чемпионат СССР по шахматной композиции 1960;
 Первенство СССР между командами союзных республик по шахматам 1960;
 Чемпионат СССР по шахматам 1960;

Футбол 
 Чемпионат СССР по футболу 1960;
 Созданы клубы:
 «Амур» (Благовещенск);
 «Бриз» (Измаил);
 «Булат» (Череповец);
 «Вахш»;
 «Витебск»;
 «Десна»;
 «Динамо-Брест»;
 «Днепр» (Могилёв);
 «Зеленодольск»;
 «Ильичёвец»;
 «Каунас»;
 «Прогресс» (Черняховск);
 «Салют» (Белгород);
 «Спартак» (Ереван);
 «Спартак» (Тамбов);
 «Тараз»;
 «Тобол» (Курган);
 «Фрунзенец-Лига-99»;
 «Хазар» (Сумгаит);
 «Шексна»;

Хоккей с мячом 
Созданы клубы:
 «Универсал»;
 «Урожай» (Смидович);

Хоккей с шайбой 
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1959/1960;
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1960/1961;
 Создан клуб «Нефтяник-Смена»;

Международные события 
 Зимняя Универсиада 1960;
 Чемпионат Европы по бейсболу 1960;
 Чемпионат Европы по фигурному катанию 1960;
 Чемпионат мира по волейболу среди женщин 1960;
 Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 1960;
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1960;
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1960;

Зимние Олимпийские игры 1960 
 Биатлон;
 Индивидуальная гонка (мужчины);
 Горнолыжный спорт;
 Лыжные гонки;
 Прыжки с трамплина;
 Фигурное катание;
 Хоккей;
 Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1960;

Летние Олимпийские игры 1960 
 Академическая гребля;
 Баскетбол;
 Бокс;
 Борьба;
 Велоспорт;
 Водное поло;
 Гребля на байдарках и каноэ;
 Конный спорт;
 Лёгкая атлетика;
 Парусный спорт;
 Плавание;
 Прыжки в воду;
 Современное пятиборье;
 Спортивная гимнастика;
 Стрельба;
 Тяжёлая атлетика;
 Фехтование;
 Футбол;
 Хоккей;
 Итоги летних Олимпийских игр 1960 года;

Баскетбол 
 Драфт НБА 1960 года;
 НБА в сезоне 1959/1960;
 НБА в сезоне 1960/1961;
 Кубок чемпионов ФИБА 1959/1960;
 Кубок чемпионов ФИБА 1960/1961;
 Чемпионат Италии по баскетболу 1959/1960;
 Чемпионат Италии по баскетболу 1960/1961;
 Созданы клубы:
 «Виртус» (Рим);
 «Динамо» (Сассари);

Футбол 
 Матчи сборной СССР по футболу 1960;
 Кубок европейских чемпионов 1959/1960;
 Кубок европейских чемпионов 1960/1961;
 Финал Кубка европейских чемпионов 1960;
 Кубок Либертадорес 1960;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1960/1961;
 Кубок ярмарок 1958/1960;
 Кубок ярмарок 1960/1961;
 Футбол на летних Олимпийских играх 1960;
 Чемпионат Европы по футболу 1960;

Хоккей с шайбой 
 Матч всех звёзд НХЛ 1960;
 НХЛ в сезоне 1959/1960;
 НХЛ в сезоне 1960/1961;

Шахматы 
 Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1960;
 Матч за звание чемпионки мира по шахматам 1959/1960;
 Шахматная олимпиада 1960;

Персоналии

Родились 
 29 января — Ратов, Владислав Игоревич, абсолютный чемпион СССР по самбо.
 30 марта — Джонсон, Билл, американский горнолыжник, олимпийский чемпион 1984 года в скоростном спуске.
 26 июля — Манаков, Виктор Викторович, советский и российский велогонщик, олимпийский чемпион 1980 года в Москве и чемпион мира 1987 года.
 26 октября — Себиев, Рамзан Вахаевич, советский боксёр.

См. также 

1960 год в спорте